Лас Кантерас има више значења:

 Лас Кантерас (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лас Кантерас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кантерас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кантерас (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кантерас (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кантерас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Кантерас (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику